Case kan som auktorsförkortning betyda:

 Frederick W. Case
 Roberta Burckhardt Case

Robotskapade auktorsförkortningar